Velika nagrada Belgije 2009 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. avgusta 2009 na belgijskem dirkališču Circuit de Spa-Francorchamps. Na dirki je zmagal Kimi Räikkönen s Ferrarijem, drugo mesto je osvojil Giancarlo Fisichella s Force India-Mercedesom, tretje pa Sebastian Vettel s Red Bull-Renaultom. 

Räikkönen, ki je štartal iz šestega štartnega položaja, je dosegel prvo Ferrarijevo zmago sezone in svojo četrto v sedmih nastopih na dirki za Veliko nagrado Belgije. Drugo mesto je presenetljivo osvojil italijanski dirkač Giancarlo Fisichella, ki je štartal z najboljšega štartnega položaja. S tem je dosegel tako prvi najboljši štartni položaj, kot tudi prvo uvrstitev med dobitnike točk za moštvo Force India. 

Tretjeuvrščeni Vettel je izkoristil slab rezultat ostalih treh dirkačev, ki se borijo za dirkaški naslov prvaka, in se jim približal v prvenstvu. Namreč vodilni v prvenstvu, Jenson Button, je odstopil ob trčenju štirih dirkačev v prvem krogu, v trčenje so bili udeleženi še Jaime Alguersuari, Romain Grosjean in Lewis Hamilton. Pred dirko tretji v prvenstvu, Mark Webber, je po kazni vožnje skozi bokse zaradi nevarnega speljevanja ob postanku v boksu končal izven dobitnikov točk, drugouvrščeni v prvenstvu, Rubens Barrichello, pa je ob štartu padel na začelje in osvojil ob koncu dirke sedmo mesto.

Rezultati 
‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije 

|-
!1
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:45,102
|1:44,667
|1:46,308
|1
|-
!2
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:45,140
|1:44,503
|1:46,395
|2
|-
!3
|6
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:45,566
|1:44,709
|1:46,500
|3
|-
!4
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:45,237
|1:44,834
|1:46,513
|4
|-
!5
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:45,655
|1:44,557
|1:46,586
|5
|-
!6
|4‡
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:45,579
|1:44,953
|1:46,633
|6
|-
!7
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:45,450
|1:44,877
|1:46,677
|7
|-
!8
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:45,372
|1:44,592
|1:46,761
|8
|-
!9
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:45,350
|1:44,924
|1:46,788
|9
|-
!10
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:45,486
|1:45,047
|1:47,362
|10
|-
!11
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:45,239
|1:45,119
|
|11
|-
!12
|1‡
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:45,767
|1:45,122
|
|12
|-
!13
|7
| Fernando Alonso
|Renault
|1:45,707
|1:45,136
|
|13
|-
!14
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:45,761
|1:45,251
|
|14
|-
!15
|2‡
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:45,705
|1:45,259
|
|15
|-
!16
|12
| Sébastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:45,951
|
|
|16
|-
!17
|11
| Jaime Alguersuari
|Toro Rosso-Ferrari
|1:46,302
|
|
|17
|-
!18
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:46,307
|
|
|18
|-
!19
|8
| Romain Grosjean
|Renault
|1:46,359
|
|
|19
|-
!20
|3‡
| Luca Badoer
|Ferrari
|1:46,957
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 44
| 1:23:50,995
| 6
| 10
|-
! 2
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Mercedes
| 44
| + 0,939 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 44
| + 3,875 s
| 8
| 6
|-
! 4
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 44
| + 9,966 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 44
| + 11,276 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 44
| + 32,763 s
| 15
| 3
|-
! 7
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 44
| + 35,461 s
| 4
| 2
|-
! 8
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 44
| + 36,208 s
| 10
| 1
|-
! 9
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 44
| + 36,959 s
| 9
| 
|-
! 10
| 10
|  Timo Glock
| Toyota
| 44
| + 41,490 s
| 7
| 
|-
! 11
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 44
| + 42,636 s
| 11
| 
|-
! 12
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| + 46,106 s
| 16
| 
|-
! 13
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 44
| + 54,241 s
| 18
| 
|-
! 14
| 3‡
|  Luca Badoer
| Ferrari
| 44
| + 1:42,177
| 20
| 
|-
! Ods
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 26
| Kolo
| 13
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 21
| Zavore
| 2
| 
|-
! Ods
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 14
| 
|-
! Ods
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 0
| Trčenje
| 19
| 
|-
! Ods
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 17
|
|}

Formula 1 sezona 2009
2009